A Wow! angol szó rácsodálkozást jelöl, sok művet jelölnek ezzel a szócskával:

 WoW, a World of Warcraft számítógépes játék rövidítése
 Wow jel, azaz Hűha! jel, Dr. Jerry R. Ehman által fogott erős, keskenysávú rádiójel
 Wow 1970-es kanadai film (rendezte Claude Jutra)
 Wow!, a Bananarama 1987-es nagylemeze
 Wow, a Kelly Family 1993-as nagylemeze
 Wow, Kylie Minogue 2008-as kislemeze
 WOW Pihenőpark Miskolc